8-й авиационный корпус может означать:
 8-й авиационный корпус (люфтваффе) — сформирован в 1939 году, расформирован в 1945 году.
 8-й авиационный корпус дальнего действия (СССР) (1943—1944)